Les termes écriture chancelière ou écriture de chancellerie peuvent désigner différents types d’écriture manuscrite utilisés dans les documents et courriers administratifs ou diplomatiques à différentes époques et dans différentes régions:
 cancellaresca corsiva ou formata, écritures de chancellerie italiennes du  siècle;
 écriture bâtarde, écriture de chancellerie française du Moyen Âge ;
 écriture des clercs ou écriture de chancellerie chinoise.